

Жінки 
 Чуланова Тетяна Вікторівна (* 1983) — українська футболістка, захисниця.

Чоловіки 
 Чуланов Володимир Вікторович (* 1985) — український футболіст, захисник.
 Чуланов Габдулла (1907—1966) — радянський казахський діяч, голова Держплану, заступник голови Ради народних комісарів Казахської РСР, голова Верховної Ради Казахської РСР.